Alue Sentang (Manyak Payed), een plaats in Indonesië
Alue Sentang (Birem Bayeun), een plaats in Indonesië